CYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Les Cayes (Haiti)